Braun kan syfta på

 Braun (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Braun (adlig ätt) – en utslocknad svensk adelsätt
 von Braun – en adelsätt vars ursprung finns i Skottland
 Braun (företag) – tillverkare av olika elektriska apparater (Braun GmbH, Kronberg, Tyskland)
B. Braun (företag) – tillverkare av medicintekniska produkter och läkemedel (B. Braun AG, Melsungen, Tyskland)